Хотинський район — район Чернівецької області.
 ''Хотінський (Хотинський) район'' — колишній район Сумської округи, Харківської області.